General Francisco Villa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 General Francisco Villa, Tabasco, ort, Cárdenas, 
 General Francisco Villa, Oaxaca, ort, Loma Bonita, 

Robotskapade Mexikoförgreningar